Love in the Dark – cortometraggio del 1900 prodotto dall'American Mutoscope & Biograph
Love in the Dark – cortometraggio del 1913 diretto da David Miles
Love in the Dark – film del 1922 diretto da Harry Beaumont